Флуарак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Флуарак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Флуарак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот